Möckeln kan syfta på

Sjöar 
Möckeln, Småland – sjö i Ljungby kommun och Älmhults kommun (Agunnaryds, Pjätteryds och Stenbrohults socknar) i Småland,  (46,1 km²)
Möckeln, Uppvidinge kommun – sjö i Kronobergs län och Småland,  (1,88 km²)
Möckeln, Vimmerby kommun – sjö i Tuna socken, Kalmar län i Småland,  (3,23 km²)
Möckeln, Värmland – sjö i Degerfors kommun och Karlskoga kommun i Värmland,  (18 km²)
Möckeln, Östergötland – sjö på gränsen mellan Kinda kommun i Östergötland och Vimmerby kommun i Småland,  (2,6 km²)

Tätorter 
 Möckeln (ort) – mindre ort norr om Älmhult, sydost om sjön Möckeln, Småland, tidigare stationssamhälle vid Södra stambanan, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn